Ponndorf ist der Familienname folgender Personen: 

 Eberhard Ponndorf (1897–1980), deutscher Politiker (NSDAP)
 Egmar Ponndorf (1929–2015), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Ponndorf (1864–1949), deutscher Mediziner
 Wolfgang Ponndorf, Chemiker, einer der Entdecker der Meerwein-Ponndorf-Verley-Reduktion

Siehe auch:
 Pondorf
 Bonndorf
 Bondorf (Begriffsklärung)
 Ponnsdorf